La Coupe du Brésil de football 1990 est la deuxième édition de la Coupe du Brésil de football.

La compétition débute le  et se termine le . Flamengo remporte cette édition face au Goiás Esporte Clube.

Bizu, de Náutico avec 7 buts, termine meilleur buteur de la compétition.

Participants

Résultats 

Bresil
1990
Sport au Brésil en 1990